Pułki huzarów noszące numer „5”:

Austro-węgierski
 Pułk Huzarów Grafa Radetzky’ego Nr 5
Niemiecki
 5 Pułk Huzarów im. Księcia Blüchera von Wahlstatt (Pomorski)

Rosyjski
 5 Aleksandryjski Pułk Huzarów